Bareiss oder Bareiß ist der Familienname von:

 Andreas Bareiss (* 1960), deutscher Filmproduzent
 Charles Bareiss (1904–1961), elsässischer Tierarzt und Résistanceführer
 Conrad Bareiß (1880–1958), deutscher Unternehmer 
 Erwin H. Bareiss (1922–2003), schweizerisch-amerikanischer Mathematiker
 Hans-Jürgen Bareiss (* 1942), deutscher Pädagoge, Therapeut, Liederautor und -komponist
 Hermann Bareiss (* 1944), deutscher Hotelier
 Karl Wilhelm Bareiss (1819–1895), deutscher Baumeister und Architekt
 Ludwig Bareiß (1822 oder 1823–1897), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Thomas Bareiß (* 1975), deutscher Politiker (CDU)

Bareiss im Hotel Bareiss ist das Drei-Sterne-Restaurant von Claus-Peter Lumpp

Siehe auch:
 Bareis